Beck, amerikai zenész
 BECK: Mongolian Chop Squad, japán manga- és animesorozat